Антониади () — 400-километровый марсианский ударный кратер, расположенный на Большом Сирте. Координаты центра —  Назван в честь французского астронома Эжена Мишеля Антониади (1870—1944).

Есть доказательства того, что в кратере Антониади когда-то были реки и озёра. На фотографии ниже видны «инвертированные» каналы () в этом кратере. История их образования такая. После того, как водные потоки прорезали эти каналы, часть грунта в этих местах была снесена эрозией. Но содержимое каналов было, по всей видимости, прочнее (возможно, более прочный материал принесли потоки, а может быть, породы в каналах химически сцементировались). Поэтому теперь бывшие каналы приподнимаются над поверхностью вместо того, чтобы врезаться в неё.

Примечания

Ссылки 
 Кратер Антониади на картах Google
 Карта квадранта MC-13 (Большой Сирт) с подписями на сайте Gazetteer of Planetary Nomenclature (1,3 Мб)

Кратеры Марса